Чернов Анатолій Михайлович — український художник-монументаліст та плакатист.
 Чернов Валентин Іванович (1894—1980) — радянський музикант, диригент та астроном.
 Чернов Василь Єгорович (1852—1912)  — педіатр.
 Чернов Віктор Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернов Віктор Іванович (1903—1963)  — український лікар, викладач медицини.
 Чернов Віктор Іванович (16 червня 1950)  — радянський легкоатлет, тренер з легкої атлетики.
 Чернов Віктор Іванович (25 жовтня 1953)  — український гандбольний тренер.
 Чернов Віктор Михайлович (1873—1952) — російський політичний діяч, революціонер.
 Чернов Денис Валерійович (22 травня 1978) — українськи художник.
 Чернов Дмитро Костянтинович (1839—1921) — російський учений у галузі металургії і металознавства.
 Чернов Дмитро Сергійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чернов Леонід Іванович (1915—1990) — український живописець і графік.
 Чернов Леонід Кіндратович (1899—1933) — український письменник.
 Чернов Мстислав Андрійович (1985) — український журналист та фотограф Ассошіейтед Прес
 Чернов Олександр Олександрович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернов Олексій Петрович (1908—1979) — радянський російський актор театру і кіно.
 Чернов Павло Анатолійович (1990) — російський хокеїст.
 Чернов Павло Павлович — полковник СБУ, кавалер ордена «За мужність».
 Чернов Павло Михайлович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Чернов Сергій Миколайович (9 лютого 1887— 26 грудня 1941) — російський і радянський історик, учень С. Ф. Платонова і О. Є. Преснякова, доктор історичних наук.
 Чернов Сергій Іванович (1961) — український політичний діяч.
 Чернов Сергій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чернов Федір Григорович (1783—1869) — російський підприємець, меценат.
 Чернов Михайло Вікторович (18 вересня 1925—3 листопада 1995) — радянсько-український історик, археолог, учасник Німецько-радянської війни.

Російські прізвища